Уйльта — второе название орокского языка
Уйльта — самоназвание народа ороки